Žaga je orodje.

Žaga je lahko tudi:
 žaga (industrijski obrat)

 Roška žaga (toponim)

 naselje v Sloveniji:
 Žaga, Kamnik
 Žaga, Bovec
 Žaga, Velike Lašče

 naselje na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Žaga, ob Vrbskem jezeru, nem. Saag, občina Teholica ob Vrbskem jezeru

 Žaga (film)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška